Liceo scientifico statale Augusto Righi di Cesena
Liceo scientifico statale Augusto Righi di Bologna
Liceo scientifico statale Augusto Righi di Roma